Zeiller ist der Familienname folgender Personen:

 Charles René Zeiller (1847–1915), französischer Paläobotaniker
 Franz Zeiller (1809–1905), österreichischer Komponist
 Franz von Zeiller (1751–1828), österreichischer Jurist
 Franz Anton Zeiller (1716–1794), österreichischer Maler
 Johann Jakob Zeiller (1708–1783), österreichischer Maler
 Maria Zeiller-Uchatius (1882–1958), österreichische Malerin, Grafikerin und Kunstgewerblerin
 Martin Zeiller (1589–1661), Ulmer Chronist, Reiseschriftsteller und Geograph
 Otto Zeiller (1913–1988), österreichischer Maler und Grafiker
 Paul Zeiller (1655–1738), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Zeiler